Hidien ist der Name von:

 Peter Hidien, ehemaliger deutscher Fußballspieler
 E. Hidien, ehemaliger französischer Automobilhersteller